Gupta peut désigner : 
 Les Gupta, dynastie ayant régné sur le nord de l'Inde
 L'écriture gupta qu'ils utilisaient, ainsi que d'autres peuples
 Kanta Gupta (1938 – 2016), mathématicienne indo-canadienne.
 Kirane Grover Gupta (1957-), cuisinier indien et auteur de livres de cuisine.
 Neena Gupta (1954-), actrice indienne
 Neena Gupta, mathématicienne indienne
 Preeti Gupta (née en 1986), actrice indienne
 Radha Charan Gupta (né en 1935), historien des mathématiques indien.
 
 Sanjay Gupta, neurochirurgien américain
 Sanjay Gupta, réalisateur et scénariste indien
 Sayani Gupta (1985-), actrice indienne.
 Subodh Gupta (1964-), artiste plasticien indien.
 Sunetra Gupta (1965-), épidémiologiste et romancière indienne.

Homonymie de patronyme indien